Antonio Gutiérrez puede referirse a:

Antoni Gutiérrez Díaz (1929-2006), político español.
Antonio Gutiérrez de la Fuente (1796-1878), militar y político peruano.
Antonio Gutiérrez y Galleguillos (1770-1842), religioso y político chileno.
Antonio Gutiérrez de la Huerta (1680-1736), mecenas español.
Antonio Gutiérrez de León (1831-1896), escultor español.
Antonio Gutiérrez Limones (1963-), político español.
Antonio Gutiérrez Mata (1915-1983), médico, profesor y político español.
Antonio Gutiérrez de Otero (1729-1799), militar español.
Antonio Gutiérrez y Ulloa (?), intendente colonial en El Salvador.
Antonio Gutiérrez Vegara (1951-), sindicalista y político español.